

Filosofia
 Teoria — proposição para entender algo
 Teoria da conspiração — uma teoria com características exageradas, explicações mirabolantes

Ciência
 Teoria científica
 Teoria do caos — teoria matemática e física sobre o caos
 Teoria da relatividade — teoria científica publicada pelo físico Albert Einstein
 Teoria das cordas — teoria física para objetos unidimensionais
 Teoria da expansão da Terra — teoria que tenta explicar a movimentação dos continentes da Terra
 Teoria de tudo — teoria hipotética que reuniria todas as teorias físicas
 Teoria científica obsoleta — teoria científica que foi falseada

Matemática
 Teoria da complexidade — ramo da teoria da computação e da matemática

Ver também

Desambiguação